Záhoří ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:

Gemeinde Záhoří u Semil, Okres Semily
Gemeinde Záhoří u Bechyně, Okres Tábor
Gemeinde Záhoří u Písku, Okres Písek
Gemeinde Záhoří u Veselí nad Lužnicí, Okres Jindřichův Hradec
Záhoří, Ortsteil von Bošice, Okres Prachatice
Záhoří, Ortsteil von Černošín, Okres Tachov
Záhoří, Ortsteil von Chroboly, Okres Prachatice
Záhoří, Ortsteil von Maršovice u Benešova, Okres Benešov
Záhoří, Ortsteil von Mileč, Okres Plzeň - jih
Záhoří u Miličína, Ortsteil von Miličín, Okres Benešov
Záhoří, Ortsteil von Mladé Bříště, Okres Pelhřimov
Záhoří (Verušičky) (Serles), Ortsteil von Verušičky, Okres Karlovy Vary
Záhoří a Kozinec, Ortsteil von Sedlec-Prčice, Okres Benešov
Záhoří, Ortsteil von Žatec, Okres Louny
Záhoří, Ortsteil von Žim, Okres Teplice
Záhoří (Zahorsch), nach 1945 aufgelassener Ort auf den Fluren von Skály in Teplice nad Metují, Okres Náchod
Záhoří (Sahorsch), nach 1945 aufgelassener Ort auf den Fluren von Malšín im Okres Český Krumlov 
Bendovo Záhoří, Ortsteil von Mladá Vožice, Okres Tábor
Červené Záhoří, Ortsteil von Chotoviny, Okres Tábor
Dolní Záhoří (Lubenec) (Unter Dreihöfen), Ortsteil von Lubenec, Okres Louny
Dolní Záhoří, Ortsteil von Záhoří u Písku, Okres Písek
Horní Záhoří (Lubenec) (Ober Dreihöfen), Ortsteil von Lubenec, Okres Louny
Horní Záhoří, Ortsteil von Záhoří u Písku, Okres Písek
Německé Záhoří, früherer Name für Záhoří u Miličína, Ortsteil von Miličín, Okres Benešov
Orlické Záhoří, Gemeinde im Okres Rychnov nad Kněžnou

Siehe auch:
 Záhorie